Словацька Екстраліга 2014—15 — 22-й розіграш чемпіонату Словацької Екстраліги. В сезоні 2014—15 брали участь 11 команд. Регулярний чемпіонат стартував 14 вересня 2014 року, а завершився 24 лютого 2015 року.

У фінальній серії плей-оф перемогу здобув: ХК Кошице над ХК 05 Банська Бистриця із рахунком 4:2.

Підсумкова таблиця (регулярний сезон)

Найкращі бомбардири 
Список 10 найкращих гравців.

Плей-оф

Чвертьфінали 
 ХК Кошице — СХК 37 П'єштяни 4:2 (1:3, 5:2, 4:3, 1:3, 7:0, 3:0)
 ХК Нітра — МХК Мартін 4:1 (9:2, 6:2, 1:4, 7:0, 5:0)
 ХК 05 Банська Бистриця — Дукла Тренчин 4:1 (1:0, 4:0, 3:2, 4:5 Б, 4:2) 
 ХКм Зволен — ХК Попрад 3:4 (3:4, 2:1, 3:2 Б, 1:3, 4:3 ОТ, 4:5, 0:1 Б)

Півфінали 
 ХК Кошице — ХК Попрад 4:1 (5:4, 2:1, 3:1, 2:6, 3:2)
 ХК Нітра — ХК 05 Банська Бистриця 3:4 (4:2, 3:4 Б, 3:2, 2:4, 5:2, 3:4 ОТ, 1:2 ОТ)

Фінал 
 ХК Кошице — ХК 05 Банська Бистриця 4:2 (3:0, 4:3 Б, 1:3, 1:2, 3:2, 2:1)

Перехідні матчі 
 МсХК Жиліна — ХК 07 Детва 4:1 (7:2, 5:6, 6:1, 3:1, 3:2)

Посилання 
 Архів 
 Офіцйний сайт 

Сезони Словацької Екстраліги
Словаччина
Словаччина